A 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza június 24-én kezdődött, és július 4-én ért véget a lisszaboni Estádio da Luz stadionban rendezett döntővel. Az egyenes kieséses szakaszban az a nyolc csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek. Az egyenes kieséses szakasz 7 mérkőzésből állt: 4 negyeddöntőt, 2 elődöntőt és a döntőt rendezték meg, bronzmérkőzés nem volt. Az egyes mérkőzések győztesei továbbjutottak a következő körbe, a vesztesek kiestek az Európa-bajnokságról.

Ha a mérkőzéseken a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor 2×15 perces hosszabbítást rendeztek. A hosszabbítás első félidejének végén vezető csapat megnyerte a mérkőzést, ez volt az "ezüstgól-szabály". Ha a hosszabbítás első félidejének végén döntetlen volt az állás, akkor a hosszabbítás második félidejét is lejátszották. Ha a hosszabbítás két félideje után döntetlen volt az eredmény, akkor büntetőpárbaj következett.

Az arany- és ezüstgól-szabály megszüntetéséről 2004 februárjában hoztak döntést.

Résztvevők

Ágrajz

Negyeddöntők

Portugália – Anglia

Franciaország – Görögország

Svédország – Hollandia

Csehország – Dánia

Elődöntők

Portugália – Hollandia

Görögország – Csehország

Döntő

Jegyzetek

Források 
 
 
 

C5